Magdalena Marek (ur. 1978) – polska judoczka
 Magdalena Marek (ur. 1983) – polska polityk